Eagle er det engelske ord for fuglen ørn.

Eagle eller The Eagle kan henvise til:

Personer 
 Et engelsk/amerikansk fornavn og efternavn
 Eddie "The Eagle" Edwards (født 1963), en britisk skihopper
 The Eagle, ringnavnet for den tidligere amerikanske wrestler, Jackie Fulton

Biler 
 AMC Eagle, en firhjulstrukket bil fra American Motors Corporation fremstillet 1980 til 1987
 Eagle (bilmærke), et bilmærke under Chrysler Corporation fra 1988 til 1998

Skibe 
 HMS Eagle, navnet på flere skibe fra den britiske Royal Navy
 USS Eagle, navnet på flere skibe fra United States Navy

Fly og rumfart 
 McDonnell Douglas' F-15 Eagle, et kampfly
 Fisher P-75 Eagle, et jagerfly fra United States Army Air Force fra 2. verdenskrig.
 Rolls-Royce Eagle, en  V-12 flymotor fra første verdenskrig.
 Rolls-Royce Eagle (1944), en H-24 flymotor fra slutningen af 1940'erne
 Eagle, kælenavnet for landingsmodulet Apollo Lunar Module på Apollo 11

Andet 
 Eagle, et udtryk indenfor  golf